

Cinema 
 Passengers – film del 1980 diretto da Vic Sarin
 Passengers - Mistero ad alta quota (Passengers) – film del 2008 diretto da Rodrigo García
 Passengers – film del 2016 diretto da Morten Tyldum

Musica 
 Passengers – gruppo musicale italiano
 Passengers – progetto musicale degli U2 con Brian Eno, per la realizzazione dell'album Original Soundtracks 1
 Passengers – singolo di Elton John del 1984
 Passengers – album dei Mostly Autumn del 2003
 Passengers – album di Edward Shearmur del 2008

Pagine correlate 
 Passenger